Isabella d'Orléans-Braganza – nobildonna portoghese
 Isabella di Braganza (circa 1402-1465) – nobildonna portoghese
 Isabella di Braganza (1514-1576) – nobile portoghese
 Isabella Luisa di Braganza – infanta portoghese
 Isabella Maria di Braganza (1801-1876) – infanta portoghese
 Isabella Maria di Braganza (1894-1970) – nobildonna portoghese
 Maria Isabella di Braganza – principessa portoghese